Дзержи́нский райо́н — единица административного деления города Волгоград. Экономика и социальная инфраструктура развиты высоко, по количеству торговых предприятий район занимает второе место по городу (после Центрального).

Глава администрации — Сергей Таций

География 
Дзержинский район Волгограда граничит с тремя районами города, а также с Городищенским районом Волгоградской области. Граница с Центральным районом проходит по Второй продольной магистрали, с Ворошиловским — по реке Царица, с Краснооктябрьским — по линии московского направления Приволжской железной дороги.

История 
30 ноября 1930 года — городской посёлок им. Дзержинского преобразован в Дзержинский район.

2 апреля 1935 года — создан Дзержинский районный Совет (район), включающий северную часть города от Тракторного завода до Метизного завода включительно.

14 мая 1936 года — в результате разукрупнения Дзержинский район разделён на Дзержинский (58,6 тыс. чел.), Краснооктябрьский (54,5 тыс. чел.), Баррикадный (28,6 тыс. чел) и Тракторозаводский (55,4 тыс. чел) районы.

23 августа 1942 года — массированная бомбардировка Сталинграда фашистской авиацией. В результате её и последующих длительных ожесточённых боёв район был сильно разрушен (см. Сталинградская битва).

18 сентября 1942 — 30 января 1943 — оккупация района немецко-фашистскими войсками, во время которой погибло более 10 тысяч мирных граждан.

Середина февраля 1943 года — начало восстановительных работ.

15 октября 1953 года — упразднён Дзержинский район с передачей территории Сталинскому району.

1959 год — в состав Сталинграда включён посёлок Аэропорт.

15 июля 1969 года — рабочий посёлок Гумрак Дубовского района включён в городскую черту Волгограда.

11 декабря 1970 года — образован Дзержинский район, к которому отошла территория Центрального района, расположенная к западу от 2-й Продольной магистрали.

1977 — на месте пустырей начал застраиваться жилой массив Семь ветров.

30 декабря 2013 года — теракт, взрыв троллейбуса.

Население

Достопримечательности

Памятники 
 Памятник — танк Т-34 «Челябинский колхозник»
 Памятник лётчикам Качинского училища
 Места боевой славы воинов, погибших при обороне Сталинграда

Музеи 
 Музей авиации
 Областной музей гигиены и истории здравоохранения
 Музей мер и весов

Инфраструктура

Дорожная сеть 
 В районе есть крупная транспортная развязка «Самарский разъезд». В районе проходят три важнейшие дороги: 2-я и 3-я продольные магистрали, а также проспект им. Жукова выходящий на московскую трассу. З продольная дорога соединяет город с городом Саратовом в северном и с городом Ростовом на Дону в южном направлениях.

Транспорт 
 Трамвай по маршрутам № 2, 5, 6, 7, 10, 12
 Троллейбус по маршрутам № 10а, 15а.
 Автобус городского сообщения по маршрутам № 6, 21, 25, 35, 57э (сезонный), 59, 65, 77, 85.
 Маршрутное такси по маршрутам №10с, 46с, 50, 56, 70а, 98, 110, 143, 149, 159.
 В Дзержинском районе также расположен международный аэропорт Волгоград.

Торговые центры 
 Торгово-развлекательный комплекс «Парк Хаус»
 Торговый центр «МЕТРО»
 Гипермаркет «Ашан»
 Гипермаркет «Карусель»
 «Оптовый продовольственный рынок»
 «Казачий рынок»
 «Качинский рынок»
 Гипермаркет товаров для дома и сада «OBI»
 Гипермаркет электроники «Эльдорадо»
 Компьютерный дискаунтер «Ситилинк»
 Торговый центр «Цитрус — в мкр. Семь Ветров»
 Торгово-развлекательный комплекс «Мармелад»

Крупнейшие центры здравоохранения 
 Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25 (Больничный комплекс)
 Волгоградская областная клиническая больница № 1
 МНТК «Микрохирургия глаза» (филиал) 
 Волгоградская областная наркологическая больница

Высшие учебные заведения и профессиональные технические училища 
 Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков — расформировано в 1998 году.
 Волгоградская академия МВД России
 Царицынский православный университет преп. Сергия Радонежского
 Московский институт международных экономических отношений (филиал)
 Волгоградский Институт Бизнеса
 Международный институт экономики и права (филиал)
 Московский институт экономики, политики и права (филиал)
 Волгоградский колледж бизнеса (входит в состав Волгоградского института бизнеса)
 ГБОУ СПО «Волгоградский медицинский колледж», 2 корпус
 Волгоградский социально-педагогический колледж
 Волгоградский технологический колледж
 Волгоградский торгово-экономический колледж
 Московский Гуманитарно-экономический институт (Волгоградский филиал)

Промышленность 
 ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники»
 ОАО «ВЭСТ-МД» (Волгоградский трубный завод)
 ОАО «Волгоградский завод железобетонных изделий № 1» 
 АО «Завод «Ахтуба»»
 ООО «Волгоградский завод буровой техники»
 ОАО «Волгоградский моторостроительный завод»
 ЗАО «Волгоградский завод транспортного машиностроения» (Троллейбусный завод)
 ООО «Завод Нефтегазмаш» 
 АОЗТ «Мотороремонтный завод „Волгоградский“»
 ЗАО ПО «Завод силикатного кирпича»
 ЗАО «Завод силикатных и изоляционных материалов»
 ООО «Домостроительный комбинат»
 ООО «Аврора-ЭЛМА»
 ЗАО «ВААП» завод промышленной химии
 Волгоградская фармацевтическая фабрика
 Фабрика пельменей Шлёпы

Источники 

Районы Волгограда
Объекты, названные в честь Феликса Дзержинского